Glauco Ferreira (Rio de Janeiro, 1925) é um compositor brasileiro. É irmão dos compositores Homero Ferreira e Ivan Ferreira.

Além de compositor, já escreveu quadros para o programa a "Praça da Alegria", quando atuava na TV Rio.

Obras 
 Capacidade (com Mário Barcelos)
 É Breve o Tempo das Rosas (com Lauro Miranda)
 Eu Sou o Zé (com Mário Barcelos)
 Gente Maldosa (com Fernando)
 Juba de Leão (com Homero Ferreira e Renato Ferreira)
 Lá Absoluto (com Lauro Miranda)
 Me Dá Um Dinheiro Aí (com Homero Ferreira e Ivan Ferreira)
 Me Paga Um Óleo Aí (com Homero Ferreira)
 Não Funga, Bocaiúva (com Tutuca, Mário Pereira e Valter Albatroz)
 O galo de ouro (com Mário Barcelos)
 Seu Ouvelindo (com Mário Barcelos)
 Só Tem Tan-Tan (com Mário Barcelos)
 Vi Eu Cum Medo de Ocê (com Tutuca)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira